Bundestagswahlkreis 167 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Waldeck (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Vogtlandkreis (2009)
 Bundestagswahlkreis Zwickauer Land – Zwickau (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Göppingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ludwigsburg (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Böblingen (1949 bis 1961)